Het schoonspringen vanaf de 3 meter plank voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2017 vond plaats op 19 en 20 juli 2017 in de Danube Arena in Boedapest.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.

Blauw geeft de halvefinalisten weer.

Externe links 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Mannen 03